Singe-araignée est un terme générique pour désigner plusieurs espèces de primate platyrhinien (c'est-à-dire un singe d'Amérique) des genres Ateles
et Brachyteles. Ce terme est utilisé plus spécifiquement dans les noms vernaculaires des espèces suivantes :

 Le singe-araignée commun ; 
 Le singe-araignée à ventre blanc ; 
 Le singe-araignée aux mains noires ;
 Le singe-araignée laineux ;
 Le singe-araignée varié ;
 Le singe-araignée à tête brune.

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)